__БЕЗКН__

Carnivoraformes undet. Genus B је изумрла врста плаценталних сисара из кладуса Carnivoraformes, која је у периоду средњег еоцена настањивала подручје Сјеверне Америке.

Опис 
Једини тренутно знани фосилни остатак ове врсте сисара су зуби и дјелови доње вилице и лобање, који је пронађен на подручју Вајоминга и Калифорније (САД).

Тренутно, ова врста сисара још није стручно именована нити уврштена у одређени род, те је зато још у научној литератури знана само под својим регистарским бројем фосила.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Carnivoraformes undet. Genus B.

Временска распрострањенст врсте Carnivoraformes undet. Genus B унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке
Несврстане врсте сисара